Виља Сола де Вега има више значења:

 Општина Виља Сола де Вега (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Сола де Вега (Виља Сола де Вега, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику